Астапкович — белорусская фамилия. Известные носители:

 Астапкович, Антон Игоревич (род. 1994) — российский баскетболист.
 Астапкович, Игорь Вячеславович (род. 1963) — советский и белорусский легкоатлет.
 Астапкович, Николай Иванович (1954—2000) — советский гребец.